Кристофер Нкунку (; 14 ноября 1997 года, Ланьи-сюр-Марн, Франция) — французский футболист, полузащитник немецкого клуба «РБ Лейпциг» и сборной Франции.

Клубная карьера 
Кристофер — воспитанник клуба из коммуны Мароль, в котором он занимался с шести до двенадцати лет. С 13 лет занимался в академии «Пари Сен-Жермен», которую окончил в 2015 году, став основным игроком второй команды. В конце того же года стал подтягиваться к тренировкам с главной командой. 8 декабря 2015 года дебютировал в основном составе французов в Лиге Чемпионов в матче против донецкого «Шахтёра», выйдя на 87-ой минуте вместо Лукаса Моуры. Сразу после этого игрок подписал профессиональный контракт с клубом до 2018 года.

5 марта 2016 года игрок дебютировал в Лиге 1 в поединке против «Монпелье», выйдя уже в стартовом составе и будучи заменённым Хавьером Пасторе на 61-й минуте. Всего в своём дебютном сезоне появлялся на поле пять раз, четыре из них — в стартовом составе, забитыми мячами не отмечался. Кристофер в сезоне 2018/19 провёл 29 матчей, в которых забил четыре гола и отметился двумя голевыми передачами во всех турнирах.

18 июля 2019 года перешёл в немецкий «РБ Лейпциг» за 15 млн евро. Также парижане получат определённый процент от последующей продажи футболиста. Контракт рассчитан на 5 лет.

22 февраля 2020 года сделал 4 голевые передачи в матче против «Шальке 04» (5:0).

15 сентября 2021 года в матче Лиги чемпионов сделал хет-трик в ворота «Манчестер Сити» в гостях, однако «РБ Лейпциг» уступил 3:6. Это первый случай в истории Лиги чемпионов, когда команда автора хет-трика проиграла в итоге матч крупно и пропустила более 4 мячей. По итогам сезона 2021/22 признан лучшим игроком Бундеслиги, отметившись 20 голами и 13 результативными передачами в 34 матчах.

Карьера в сборной 
В 2012 году вызывался в юношескую команду Франции до 16 лет, в которой провёл три встречи. С тех пор в сборных командах не играл. В мае 2016 года отправился на сбор с командой до 19 лет.

В марте 2022 года впервые был вызван в основную сборную.

В ноябре 2022 года на тренировке сборной Франции получил травму колена, из-за чего пропустил чемпионат мира в Катаре.

Стиль игры 
Нкунку строением и бегом напоминает своего бывшего одноклубника — Марко Верратти. Очень уверенно чувствует себя, играя между нападающими и защитниками, уверенно владеет мячом.

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «РБ Лейпциг»